69 steht für:
 69 (Jahr)
 69 v. Chr. (Jahr)
 Neunundsechzig, eine Sexualpraktik
 69 (Roman), einen Roman von Ryū Murakami aus dem Jahr 1987
 GAZ-69, einen sowjetischen Geländewagen

Siehe auch:
 6ix9ine, ein US-amerikanischer Rapper